

Населені пункти та їхні частини
 Туже — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Туже — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Туже — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Туже — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Туже — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Туже — колонія в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Туже — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки